Pniël - Bijbelse plaats
 Pniel (Zuid-Afrika) - Plaats in Zuid-Afrika